Heinrich Roth peut désigner :
 Heinrich Roth (1620-1668), un prêtre jésuite allemand ;
 Heinrich Roth, un Generalleutnant allemand pendant la Seconde guerre mondiale.